Hrvatska:
 Čukovec (Ludbreg), gradsko naselje Ludbrega
 Čukovec (Prelog), gradsko naselje Preloga